Лабрадор може да се отнася за:

 Лабрадор ретривър, наричана и само лабрадор – порода кучета
 Нюфаундленд и Лабрадор – една от десетте провинции на Канада
 Лабрадор – полуостров в Канада, част от провинцията
 Лабрадорско море, наричано и Море Лабрадор – море, част от Атлантическия океан
 Лабрадор – минерал
 Лабрадор – регион в Канада